Cet article présente les résultats détaillés du double dames de l’édition 1962 des championnats de tennis d'Australie qui est disputé du 15 au . Ce tournoi est le premier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Robyn Ebbern et Margaret Smith Court battent Darlene Hard et Mary Carter Reitano en finale de cette édition ; il s'agit du  de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem.

Résultats

Tableau complet

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double dames des Internationaux d'Australie

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1962
Australie Double dames
Tennis en Australie en 1962
Compétition de tennis à Sydney
Janvier 1962